Его́р Ю́рьевич Пло́тников (род. 9 февраля 1980, пос. Старая Купавна Московской области) — российский учёный-биолог, клеточный физиолог, доктор биологических наук, профессор РАН (2016).

Биография 
Родился в 1980 году в семье учёных-гидрогеологов. Отец, Челидзе Юрий Борисович, к.г.-м.н, специалист по пресным подземным водам; мать, Плотникова Роза Ивановна, к.г.-м.н, специалист по минеральным водам, эксперт государственной комиссии по запасам.

В 2001 году окончил кафедру клеточной физиологии и иммунологии Биологического факультета МГУ, специальность «микробиология».

В 2004 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности «клеточная биология, цитология, гистология». Тема диссертации «Участие митохондрий в окислительном и нитрозильном стрессе при ишемии/реперфузии почки»

В 2009 году защитил диссертацию на соискание степени доктора биологических наук по специальности «клеточная биология, цитология, гистология». Тема диссертации «Митохондрии как центральное звено повреждающих и защитных сигнальных путей при развитии почечной недостаточности».

В 2016 году удостоен звания Профессор РАН.

С 2004 года работает в НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ.

С 2019 года возглавил лабораторию структуры и функции митохондрий.

Победитель конкурса Президентской программы РНФ за 2020 год.

Научная деятельность 
Работы Плотникова Е. Ю. внесли значительный вклад в изучение фундаментальных основ развития почечной недостаточности при наиболее распространенных почечных патологиях: острой ишемии почки, миоглобинурии (краш-синдром), пиелонефрите и токсической нефропатии. Исследованы молекулярные основы развития повреждения ткани почки. На основе этих исследований выдвинут ряд стратегий защиты почки, позволяющих уменьшить повреждение и снизить почечную недостаточность. В последнее время активно занимается изучением острой почечной недостаточности у новорожденных, в частности при сепсисе.

В работах Плотникова Е. Ю. исследованы также возможности клеточной терапии различных типов почечной недостаточности с помощью введения различных типов стволовых и прогениторных клеток и изучены молекулярные основы подобных эффектов клеточной терапии. Получены уникальные данные по взаимодействию специализированных клеток и мезенхимальных стволовых клеток.

Под руководством Плотникова Е. Ю. защищено 6 кандидатских диссертаций.

Автор более 90 научных статей в ведущих российских и зарубежных изданиях. Получил 5 патентов на изобретения. Индекс цитирования Web of science 2114, Индекс Хирша Web of Science 24

Член редколлегии журналов «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», «Биохимия» и «Antioxidants».

Педагогическая деятельность 
Читает лекции межфакультетского курса МГУ «Совершенствование природы человека. Жизнь без старости» и лекции курса «Молекулярная биология митохондрия» на факультете биоинженерии и биоинформатики МГУ.

Избранные труды

Примечания

Ссылки 
 Страница  на портале профессоров РАН
 Публикации  в системе «ИСТИНА МГУ»

Профессора РАН
Выпускники биологического факультета МГУ
Биологи России
Доктора биологических наук
Научные сотрудники МГУ